Urheberrechtsgesetz bezeichnet:
 Urheberrechtsgesetz (Deutschland); langer Titel Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG)
 Urheberrechtsgesetz (Österreich); langer Titel: Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (UrhG)
 Urheberrechtsgesetz (Schweiz); langer Titel: Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (URG)
 Gesetz über das Urheberrecht in der DDR

Siehe auch:
 Urheberrechtswahrnehmungsgesetz (UrhWG), Deutschland
 Urheberrecht (Europäische Union) (Auflistung von EU-Rechtsakten)
 Urheberrecht – allgemeine Informationen zum Urheberrecht
 Copyright, ein dem Urheberrecht ähnliches Recht im englisch-amerikanischen Bereich